Markéta Dánská je jméno více dánských princezen, královen či jiných příslušnic dánské královské rodiny:

 Markéta Dánská (1341) (1277–1341) – dcera krále Erika Klippinga a jako manželka švédského krále Birgera Magnussona švédská královna v letech 1298–1318
 Markéta I. Dánská (1353–1412) – mladší dcera Valdemara IV., dánská královna v letech 1375–1412
 Markéta Dánská (1456) († před 1486) – dcera krále Kristiána I. a jako manželka skotského krále Jakuba III. skotská královna v letech 1469–1486
 Markéta Dánská (1895) († 1992) – dcera dánského prince Valdemara (syn krále Kristiána IX.)
 Markéta II. (* 1940) – současná dánská královna od roku 1972